Еле́на Влади́мировна Петро́вская (род. 1962, Москва) — российский ,  и .

Лауреат премии Андрея Белого (2011, за книгу «Теория образа»).

Биография 
Окончила МГИМО (1984) и аспирантуру Института философии АН СССР под руководством В. В. Мшвениерадзе.

Кандидат философских наук (1988; диссертация «Проблема войны и мира в современной политической мысли США (опыт философского анализа политического воображаемого)», официальные оппоненты Ю. К. Мельвиль и Н. С. Юлина). Ведущий научный сотрудник, руководитель сектора эстетики Института философии РАН, доцент Института Русская антропологическая школа.

Сферы интересов: современная философия, исследования визуального, американская литература и культура.

Главный редактор журнала «Синий диван».

Литературные премии 
 2011 — Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» за книгу «Теория образа».
2012 — Лауреат премии Инновация в номинации «Теория. Критика. Искусствознание» за книгу «Безымянные сообщества».
2021 — Лауреат премии имени Александра Пятигорского за книгу «Возмущение знака. Культура против трансценденции».

Книги 
 Часть света (М.: Ad Marginem, 1995)
 Глазные забавы (М.: Ad Marginem, 1997)
 Непроявленное. Очерки по философии фотографии (М.: Ad Marginem, Институт философии, 2002)
 Антифотография (М.: Три квадрата, 2003)
 По ту сторону воображения. Современная философия и современное искусство. Лекции (Нижний Новгород: Приволжский филиал ГЦСИ, 2009) (в соавторстве с О. Аронсоном)
 Теория образа (М.: Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 2010)
 Безымянные сообщества (М.: Фаланстер, 2012)
 Что остается от искусства (М.: ИПСИ, 2015) (в соавторстве с О. Аронсоном) (Труды ИПСИ. Том II)
 Антифотография 2 (М.: Три квадрата, 2015)
Возмущение знака. Культура против трансценденции (М.: Common place, 2019)

Редактор книг 
 Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия (М.: Ad Marginem, 1993; вместе с А. Т. Ивановым)
 Ad Marginem ’93. Ежегодник (М.: Ad Marginem, 1994; вместе с Е. В. Ознобкиной)
 Илья Кабаков, Борис Гройс. Диалоги (1990—1994) (М.: Ad Marginem, 1999)
 Розалинда Краусс. Холостяки. (М.: Прогресс-Традиция, 2004)

Составитель, ответственный редактор и один из переводчиков следующих изданий 
 Жан-Люк Нанси. Corpus (М.: Ad Marginem, 1999)
 Гертруда Стайн. Автобиография Элис Б. Токлас. Пикассо. Лекции в Америке (М.: Б. С. Г.-ПРЕСС, 2001)

Статьи 
 Depersonalization(s) // Desarrollo e Interculturalidad, Imaginario y Diferencia: la Nacio’n en el Mundo Andino. 14a Conferencia Internacional. Quito, del 21 al 23 de Septiembre de 2006. Academia de la Latinidad. Rio de Janeiro: Educam, 2006, pp. 387—399.
 Слежка за временем // «Дозор» как симптом. Сост. и общ. ред. Б. Куприянов и М. Сурков. М.: Фаланстер, 2006, с. 256—276.
 Маркс как философ «технэ». Беседа с Филиппом Лаку-Лабартом // Синий диван, 2007, № 10-11, с. 159—174.
 Прощание с фотографией. I . Часть II . iЧасть III .
 Слезы Береники [Рец. на книгу М. Ямпольского "О близком"]  // Логос, 2001, № 5-6.

Примечания

Литература 
 Гавришина О. Смотреть на мир фотографически (о книге Елены Петровской «Непроявленное») // Художественный журнал, 2003, № 51/52 ( )

Ссылки 
 Страница  на сайте ИФ РАН
 Персоналия
 Биография 
Философ Елена Петровская о любимых книгах 
Интервью на Theory&Practice 
Интервью на сайте "Казанский репортер" 
Интервью на сайте "Горький" 

Женщины-философы СССР
Женщины-философы России
Антропологи России
Критики фотографии
Эстетики
Культурологи России
Выпускники МГИМО
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Сотрудники Института философии РАН
Русская антропологическая школа